Biologia
 Błony mikroskopowe
 błona biologiczna – membrana otaczająca lub rozdzielająca odrębne przedziały, zwykle w komórkach.
 błona komórkowa – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.
 błona jądrowa – podwójna błona białkowo-lipidowa odgraniczająca wnętrze jądra komórkowego od cytoplazmy.
 błona podstawna – wyspecjalizowana struktura, występująca pomiędzy przypodstawną częścią plazmalemmy komórek miąższowych a tkanką podporową.
 błona surowicza – gładka błona, która składa się z cienkiej warstwy komórek wydzielających płyn surowiczy.
 Błony makroskopowe
 błona dziewicza – cienki fałd błony śluzowej u wejścia do pochwy.
 błona bębenkowa – błona oddzielająca przewód słuchowy zewnętrzny od ucha środkowego.
 blaszka graniczna przednia rogówki – część oka
 blaszka graniczna tylna rogówki – część oka
 błona naczyniowa – część oka
 błona odblaskowa – odbijająca światło warstwa w oku
 błona maziowa – wewnętrzna warstwa torebki stawowej
 błona mięśniowa – grupa mięśni
 błona podstawowa – błona znajdująca się w ślimaku ucha.
 błona pławna – skórzasta struktura rozpięta między palcami, występująca u niektórych kręgowców w celu ułatwienia poruszania się w środowisku wodnym.
 błony płodowe – błony otaczające zarodek gadów, ptaków, ssaków w tym człowieka

Technika
 błona fotograficzna – jeden z podstawowych rodzajów materiałów światłoczułych.
 taśma filmowa (błona filmowa) – jeden z materiałów do zapisu audiowizualnego
 membrana półprzepuszczalna – membrana selektywnie przepuszczająca cząstki
 membrana akustyczna
 membrana (GC)
 membrana (budowa maszyn); przepona
 strona ujednoznaczniająca: membrana

nl:Membraan